Monarch peut faire référence à:

Toponyme 
 Monarch, hameau (hamlet) du Comté de Lethbridge en Alberta
 , communauté non incorporée au Colorado
 , communauté non incorporée en Virginie
 Monarch Beach, une communauté non incorporée en Californie

Musique 
 Monarch (Lay Your Jewelled Head Down), album de la chanteuse canadienne Feist

Transport 
 Monarch Airlines, ancienne compagnie aérienne britannique
 Monarch of the Seas, un paquebot de croisière
 Classe Monarch, une classe de cuirassés
 Anglian Monarch,  remorqueur de haute mer